Gościeradów peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Gościeradów, gmina rurale du powiat de Kraśnik 
 Gościeradów, village et chef-lieu de la gmina de même nom